Iso Selkäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Iso Selkäsaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä),  (1 ha)
2. Iso Selkäsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,40, long 24,13),  (3 ha)
3. Iso Selkäsaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (2 ha)
4. Iso Selkäsaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,04, long 25,83),  (2 ha)
5. Iso Selkäsaari (ö i Kajanaland),  (2 ha)
6. Iso Selkäsaari (ö i Birkaland, Nordvästra Birkaland),  (1 ha)
7. Iso Selkäsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 62,02, long 23,37),  (4 ha)
8. Iso Selkäsaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski),  (15 ha)
9. Iso Selkäsaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,13, long 25,59),  (37 ha)
10. Iso Selkäsaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,32, long 25,93),  (7 ha)
11. Iso Selkäsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar